Nishimura è un cognome giapponese.

Persone 
 Akihiro Nishimura – ex calciatore giapponese
 Chinami Nishimura – doppiatrice giapponese
 Hideo Nishimura – astrofilo giapponese
 Hiroki Nishimura – ciclista su strada giapponese
 Junji Nishimura – regista di anime giapponese
 Kōji Nishimura – ex calciatore giapponese
 Kyotaro Nishimura – scrittore giapponese
 Shōichi Nishimura – ex calciatore e allenatore di calcio giapponese
 Shōji Nishimura – ammiraglio giapponese
 Tomomichi Nishimura – doppiatore giapponese
 Yoshihiro Nishimura – regista giapponese 
 Yūichi Nishimura – arbitro di calcio giapponese

Altro 
 6306 Nishimura – asteroide della Fascia principale
 C/1994 N1 Nakamura-Nishimura-Machholz – cometa non periodica